Алексей Миронович Рыбаков (1 апреля 1925, дер. Борок, Псковская губерния, РСФСР — 25 марта 2016) — советский партийный деятель, первый секретарь Псковского обкома КПСС (1971—1987).

Биография 
Трудовую деятельность начал в 1941 году и работал до ноября 1942 года учетчиком тракторной бригады Кинделинской МТС Чкаловской области.

С ноября 1942 года учился в Рижском, затем Уфимском пехотном училище. В связи с началом Орловско-Курской операции 9 июля 1943 года курсантов военного училища отправили на фронт. Началась служба в составе 1-й Московской гвардейской мотострелковой дивизии, входящей тогда в 11-ю армию Брянского фронта. В сентябре 1943 года на Курской дуге, в период ожесточенных боев, гвардии рядовой А. М. Рыбаков был принят в члены ВКП(б).

Потом воевал на Прибалтийском фронте и принимал участие в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. В конце 1943 года в боях под Невелем и Новосокольниками, получил ранение и контузию. После лечения в госпитале был демобилизован.

Выйдя из госпиталя, год работал преподавателем математики Студеновской неполной средней школы Чкаловской области. В 1945 году был избран секретарём Железнодорожного районного комитета ВЛКСМ города Чкалова.

В 1946 году вернулся в Великие Луки, где поступил на работу инспектором третьего паровозного отделения железнодорожной станции. Учился заочно в Московском техникуме железнодорожного транспорта, который окончил в 1949 году.

С 1948 года на партийной работе: инструктор отделения дороги, областного комитета КПСС, заведующий промышленно-транспортным отделом горкома КПСС, второй секретарь, а с 1966 года — первый секретарь Великолукского городского комитета КПСС. В 1965 году заочно окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер-механик».

В ноябре 1971 года был избран первым секретарём Псковского обкома КПСС, где проработал по июнь 1987 года. Внес значительный вклад в развитие народного хозяйства области, города Великие Луки. По его инициативе была проведена реконструкция ряда промышленных предприятий, учреждений культуры, здравоохранения.

Кандидат в члены ЦК КПСС (1976—1989).

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9—11 созывов (1974—1989) от Псковской области. Депутат Верховного Совета РСФСР. Избирался депутатом областного и городского Советов народных депутатов.

Имел воинское звание полковника.

После ухода на заслуженный отдых много времени уделял общественной работе, патриотическому воспитанию молодежи. Избирался членом Областного совета ветеранов войны и труда. Являлся Председателем Консультативного совета и руководителем кадровой комиссии Псковского обкома КПРФ.

Семья 
 Был женат, имел дочь, троих внуков и правнука, трех правнучек.

Награды и звания 
 орден Ленина
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Отечественной войны I степени
 медаль «За отвагу»
 медаль «За участие в Курской битве»
 медаль «За освобождение Белоруссии»
 медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 еще 5 медалей
 Почётный гражданин Великих Лук
 Почётный гражданин Геры (Германия)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Луки.ру
 Биография на сайте Государственного архивного управления Псковской области
 «Рыбакову Алексею Мироновичу 1 апреля 2010 года исполняется 85 лет.» Статья на сайте Псковского областного отделения КПРФ.
 «У Великих Лук два новых „Почетных гражданина“». Статья на сайте администрации города Великие Луки
 Алексей Рыбаков: «В свою область вкладываешь душу»
 [az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0004/22814374 Биография на сайте AzLibr.ru]

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Связисты Великой Отечественной войны
Участники Курской битвы
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Депутаты Совета Союза 10-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР
Депутаты Псковского областного совета
Первые секретари Псковского обкома КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены КПРФ
Выпускники Петербургского университета путей сообщения
Градоначальники Великих Лук
Почётные граждане Великих Лук
Вторые секретари Великолукского горкома КПСС
Первые секретари Великолукского горкома КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС